Альмонасид-дель-Маркесадо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта. Занимает площадь 47,3 км². Население — 486 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página sobre Almonacid del Marquesado
 Página sobre Almonacid y Sahagún

Муниципалитеты Куэнки